Massetani – abitanti di Massa Fermana
Massetani – abitanti di Massa Marittima
Massetani – abitanti di Massa Martana
Massetani – abitanti di Massa d'Albe